Еланда — село в Чемальском муниципальном районе Республике Алтай России, входит в Чемальское сельское поселение. Основано в 1836 году.

Название 
Название села происходит от алтайского слова «змеи», «имеющий змей»; другой вариант перевода — «открытое место».

География 
Село расположено к югу от Горно-Алтайска, в долине реки Катуни. Расстояние до районного центра Чемала в 20 км. До Еланды дорога асфальтированная, после Еланды асфальт заканчивается, в сторону Куюса идет гравийная дорога.

Достопримечательности 
В километре выше села Еланда находятся Еландинские пороги на реке Катунь. 

В 2011 году для съемок сериала «Пока цветет папоротник» в селе был построен «Дом колдуна». Подворье включало в себя дом из нескольких этажей, амбары, подвал и даже отдельную пыточную комнату. Ожидалось, что после окончания съемок дом станет туристическим объектом, однако уже через несколько месяцев он был разобран на дрова местными жителями.

Население

Примечания 

Населённые пункты Чемальского района